Lehmann puede referirse a;un autor famoso

 Karl Lehmann, cardenal alemán, obispo de Maguncia.
 Guillermo Lehmann, empresario colonizador argentino.
 Lotte Lehmann, soprano alemana;
 Inge Lehmann, sismóloga danesa;
 Roberto Lehmann Nitsche, médico y etnólogo alemán.
 Rodolfo Lehmann, médico y político argentino;
 Johann Georg Christian Lehmann, botánico alemán;
 Jens Lehmann, un ciclista alemán;
 Jens Lehmann, futbolista alemán;
 Lehmann, localidad de la Argentina.
Yeiriang Lehmann; Militar Venezolano.